priem (gereedschap), een stuk gereedschap
Priem (gebedsstonde), een vastgestelde gebedstijd
prime (muziek), een interval uit de muziek
priemgetal

Personen met de achternaam Priem
Cees Priem, een Nederlandse wielrenner
Manuel Priem, een Belgische motorcrosser
Mooniq Priem, een Nederlandse ontwerper/kunstenares

Zie ook
Prime (doorverwijspagina)